Guanapalo puede referirse a:

 Un río colombiano
 San Rafael de Guanapalo, una vereda colombiana.
 Palmar de Guanapalo, una vereda colombiana.
 Miramar de Guanapalo, una vereda colombiana.